De Superettan 2012 was het dertiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 3 november 2012.

Östers IF eindigde als eerste met vijf punten voorsprong op IF Brommapojkarna. Beide clubs promoveerden naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Pablo Piñones Arce van IF Brommapojkarna met 18 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 722 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 3,01 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Halmstads BK wint met 6–4 over twee duels en keert na een jaar afwezigheid terug in de Allsvenskan. GIF Sundsvall degradeert na een seizoen naar de Superettan.

Degradatie

Falkenbergs FF wint met 2–1 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van BK Forward.

IFK Värnamo wint met 4–2 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van Lunds BK.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2012 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Östers IF
Bijgaand een overzicht van de spelers van Östers IF, die in het seizoen 2012 onder leiding van trainer-coach Roar Hansen de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2013.

Zie ook
Svenska Cupen 2012/13
Zweeds voetbalelftal in 2012

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2012